Аниканово — название населённых пунктов в России:

 Аниканово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Аниканово — деревня в Мценском районе Орловской области.